Die Abkürzung PPCM steht für
 Packed Pulse-Code-Modulation – eine andere Bezeichnung für Meridian Lossless Packing, einen proprietären verlustfreien Kompressionsalgorithmus für digitale Tonaufzeichnungen
 Peripartale Kardiomyopathie, eine seltene auch als Postnatale Kardiomyopathie bezeichnete Herzkrankheit

Abkürzung

fr:PPCM